Мариан де Свардт (; родилась 18 марта 1971 года в Йоханнесбурге, ЮАР) — южноафриканская теннисистка, тренер и телекомментатор.
 2-кратная победительница турниров Большого шлема в миксте (Australian Open-1999, Roland Garros-2000).
 Финалистка 1 турнира Большого шлема в женском парном разряде (Уимблдон-1999).
 Победительница 5 турниров WTA (1 — в одиночном разряде).

Общая информация 
После завершения игровой карьеры Мариан работала на теннисных трансляциях южноафриканского телевидения и канала Eurosport. Также южноафриканка работает в River Oaks Country Club в Хьюстоне, США, где тренирует различного рода игроков — от любителей до профессионалов.

В 2004 году де Свардт основала собственный благотворительный фонд для помощи брошенным и диким животным.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Победы (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого Шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (10)

Победы (7)

Поражения (3)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Победы (2)

История выступлений на турнирах

Парные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Турниры в миксте

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1971 году
Родившиеся 18 марта
Родившиеся в Йоханнесбурге
Теннисисты ЮАР
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Теннисные тренеры ЮАР